Congosto de Valdavia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Congosto de Valdavia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Congosto de Valdavia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar